Friedenberg  ist der Ortsname von:
 Friedenberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, siehe: Dworkino, Siedlung im Rajon Prawdinsk der russischen Oblast Kaliningrad
 Friedenberg (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Friedenberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Friedenberg  ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Friedenberg (1934–2012), deutscher Journalist und Buchautor
 Katja Friedenberg (* 1986), deutsche Popsängerin
 Richard Friedenberg (* 1942), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Friedeberg